Hopferbach heißen folgende Orte in Deutschland:

 Hopferbach (Bad Schussenried), Stadtteil von Bad Schussenried im Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Hopferbach (Untrasried), Ortsteil von Untrasried im Landkreis Ostallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Hoferbach
 Hopfenbach
 Hopferebach